Cet article traite des personnages mineurs du feuilleton télévisé américain Les Feux de l'amour (The Young and the Restless en version originale).

Keemo Volien Abbott 
Philip Moon (1994 - 1996)

Keemo Volien Abbott est le fils de Jack Abbott et de Luan Volien Abbott. Il est retrouvé vivant dans la jungle du Vietnam par Christine Blair et Paul Williams. Une fois arrivé à Genoa City, Keemo a l'impression que ses parents l'ont abandonné, mais il tente de se rapprocher d'eux. Keemo s'engage ensuite avec Mari Jo Mason, mais il découvre qu'elle est manipulatrice, et rompt leur relation après qu'elle a payé une prostituée pour dormir avec lui. Sa mère, Luan, meurt d'un tir d'arme à feu. Keemo quitte Genoa City avec sa sœur Mai.

Luan Volien Abbott 
Elizabeth Sung (1994 - 1996)

Pendant qu'il était soldat au Vietnam, Jack Abbott est tombé amoureux de Luan Volien, mais ils se sont séparés à la fin de la guerre. Vingt ans plus tard, Luan arrive à Genoa City et ils se réunissent. Luan informe Jack qu'après la guerre, elle a donné naissance à leur fils, Keemo. Ce dernier est retrouvé et ramené en ville par Christine Blair et Paul Williams. Jack et Luan ont quelques problèmes avec Keemo parce qu'il a le sentiment d'avoir été abandonné au Vietnam. Jack et Luan se marient et Mai, la fille de Luan, vient vivre avec eux. Luan décède quelque temps plus tard d'une maladie incurable.

Alex 
Nick Chastain ( - ,  - )

Alex apparaît pour la première fois en 2004 lorsque Kevin Fisher, accompagné de son ami Daniel Romalotti, l'aborde avec un plan : Alex fera semblant de blesser Lily Winters pour qu'ensuite, Kevin vienne à son secours, dans le but de devenir un héros. Alex détourne le plan et tente de violer Lily après l'avoir droguée. Après avoir été découvert, il quitte la ville et revient pour faire chanter Daniel et Kévin. Alex quitte encore une fois la ville après une confrontation avec Damon Porter et Phyllis Summers. Il réapparaît en 2006 demandant de l'argent pour garder le silence à propos du complot de Kevin et Daniel. Les deux garçons lui donnent de l'argent, mais Alex continue son chantage jusqu'à ce qu'ils récupèrent les preuves, avec l'aide de la mère de Kevin, Gloria Fisher et son employée, Jana Hawkes.

Logan Armstrong 
Deanna Russo ( - ) 

Lors d'une randonnée dans les bois, le Dr. Logan Armstrong découvre Nicholas Newman blessé, il vient d'être victime d'un crash d'avion. Logan le ramène dans son cabinet, et s'occupe de lui avant de le ramener à Genoa City. Elle reste en ville quelques jours, et disparaît de la série.

River Baldwin 
Michael Gross ( - )

Lowell « River » Baldwin apparaît pour la première fois à l'écran en  en tant qu'ancien petit ami de Gloria Fisher  et père de son fils, Michael Baldwin. Il a quitté Gloria en 1969, alors que Michael n'était qu'un enfant, parce qu'il était accusé d'activités terroristes. Il a été en fuite durant quarante ans.
Avant la première apparition de ce personnage, Michael le recherche sans succès. Il trouve accidentellement Lowell, connu sous le nom de « River », dans un Âshram à Malibu. Contacté par Michael et sa famille, River est arrêté pour les crimes dont il a été reconnu coupable quarante années auparavant. Sa fille de quinze ans, Eden Gerick vient à Genoa City pour le soutenir. Le procès a lieu, Lowell est déclaré innocent à la suite des déclarations de Gloria. Michael découvre que Lowell est bien coupable des crimes qui lui sont reprochés, et tente de le faire accuser. Lowell redevient un fugitif, laissant Eden à Genoa City avec Michael.

Lillie Belle et Walter Barber 
Norma Donaldson (1990 - 1994) 
Henry G. Sanders (1991) 
Bennett Guillory (1992 - 1994)

Lillie Belle et Walter Barber sont les parents de Drucilla et d'Olivia Barber. Ils ont toujours préféré leur aînée, Olivia, parce que Drucilla est née après le viol de Lillie Belle par Walter. Voir qu'on préfère sa sœur entraîne la fugue de Drucilla lorsqu'elle était adolescente. Des années plus tard, lorsque Lillie Belle et Walter vont voir Drucilla à Genoa City, elle découvre la vérité à propos de sa conception. Walter assure à Drucilla qu'il l'a toujours acceptée même si la grossesse n'était pas prévue. Plus tard,  Lillie Belle revient en ville après avoir quitté Walter et décide vivre chez Olivia et son mari Nathan Hastings. Lillie Belle cause de nombreux problèmes dans leur mariage et est un problème pour tout le monde à cause de sa santé. Drucilla essaye de faire emménager Lillie Belle avec elle mais Lille Belle choisit d'aller vivre chez Olivia. Walter revient et ramène Lillie Belle à sa maison.

Lynne Bassett 
Laura Bryan Birn (1988 - )

Paul Williams embauche Lynne en 1988 comme secrétaire. Elle est devenue son amie et était toujours là pour lui quand il en avait besoin. Lynne a un faible pour Paul, mais il n'a jamais exprimé ses sentiments, même s'ils ont eu quelques rendez-vous. Lorsque Paul part travailler en tant que détective privé à la Baldwin and Blair law firm, Lynne quitta la ville pour rendre visite à sa mère.

Blade et Rick Bladeson 
Michael Tylo (1992 - 1995)

Blade Bladeson est introduit dans la série en 1992, en tant que photographe de Jabot Cosmetics. Alors qu'il vit une romance avec Jill Foster Abbott, Ashley Abbott tombe amoureuse de lui. Ils se marient. Blade refuse toujours de parler de son passé. L'ex-amoureuse de Blade, Mari Jo Mason, arrive en ville et travaille aussi pour Jabot. Blade et elle se mettent d'accord pour garder secret leur passé commun. Blade n'a jamais pardonné à Mari Jo d'avoir couché avec Rick, son frère jumeau. Mari Jo sait que Blade a entendu les appels à l'aide de Rick pendant que celui-ci se noyait (croyait-on). Elle utilise cette information à son avantage.

Rick revient à la vie à Genoa City, très en colère contre son frère qui l'a laissé pour mort. Il rencontre encore Mari Jo. Ashley les voit ensemble, et pense que Blade a une liaison. Blade est incapable de s'expliquer avec Ashley sans lui révéler la vérité. Mari Jo tombe amoureuse du frère d'Ashley, Jack Abbott, pendant qu'Ashley et Blade tentent de sauver leur mariage. Rick enlève Blade et le remplace en tant qu'époux d'Ashley. Elle est enchantée du soudain changement de Blade. Alors que ce dernier tente de s'échapper, elle convainc Rick de quitter la ville. Blade meurt lorsque sa voiture entre en collision avec un train. Rick révèle la vérité à Ashley, et elle décide de quitter Genoa City pour faire le deuil de son défunt mari. Jill Foster Abbott et Mari Jo convainquent ensuite Rick de quitter la ville.

Sean Bridges 
 ( - ) 
David Lee Russek ( - )

Sean arrive à Genoa City pour remplacer l'ex-amoureux de Phyllis Summers en tant que web designer à Jabot. Puis il a une relation avec une femme plus âgée, Jill Foster Abbott. Alors que Jill s'interroge sur ses motivations, il gagne sa confiance. Ils emménagent ensemble, mais Jill refuse ses propositions de mariage, Sean quitte Jabot et retourne à New York.

Amanda Browning 
Denice Duff ( - )

Amanda Browning apparaît en 2001, elle est la mère de Mackenzie Browning et l'ancienne amoureuse de Brock Reynolds. Amanda et Brock sont tombés amoureux lorsqu'il travaillait en Inde. Leur relation s'est terminée lorsqu'Amanda a quitté le pays avec le bébé. Amanda s'est mariée à Ralph qui a abusé de Mackenzie. Elle n'a pas cru sa fille, qui a fugué. En 2001, Amanda arrive à Genoa City où elle recherche sa fille. Ayant enfin admis la vérité par rapport aux abus, Amanda divorce de Ralph et retourne à Genoa pour se rapprocher de sa fille. Elle devient volontaire au refuge des sans-abris où Mackenzie réside. Ralph la suit. Sachant qu'elle est proche de Katherine Chancellor, Ralph prend avantage de cette situation, et fait chanter Amanda pour qu'elle vole dans le manoir Chancellor. Heureusement Ralph est stoppé par Larry Warton, avec qui Amanda a développé une relation. Amanda choisit de quitter la ville lorsque Jill Foster Abbott lui montre un extrait vidéo d'une caméra de sécurité, où l'on aperçoit Amanda qui vole des joyaux au manoir.

Ryder Callahan 
Wilson Bethel ( - )

Ryder Callahan est le fils de Tom Fisher et le frère de Daisy Sanders et Kevin Fisher. Il lui révèle leur lien de parenté. Après un test ADN, il est prouvé que Ryder est bien le frère de Kevin. Ryder fait aussi des escroqueries avec Deacon Sharpe. Lorsqu'il est interrogé, Ryder se sent mal à l'aise et on apprend qu'il partage et cache un lourd secret avec sa sœur, Daisy.
On apprend que la mère de Ryder et Daisy est Sheila Carter !

Molly Carter 
Marilyn Alex (Les Feux de l'amour : 1990 - 1993, 1995, Amour, Gloire et Beauté : 1992 - 1994,  - )

Molly Carter est la mère de l'ex infirmière Sheila Carter. Lorsque Molly rend visite à sa fille en 1991, elle découvre que Sheila a enlevé Scotty le bébé nouveau-né  de Lauren Fenmore et le fait passer pour le sien. Molly souffre d'un accident vasculaire cérébral. Sheila la renvoie dans sa ferme du Michigan ; mais Molly recouvre partiellement sa voix et est capable de révéler la vérité à Lauren. Furieuse, Sheila enlève Lauren et Molly et les détient en otages dans la ferme. Un incendie accidentel fait s'effondrer la maison et tout le monde est persuadé que Sheila a péri dans les flammes. Lauren et Molly sont secourues par Paul Williams et sa secrétaire, Lynne Bassett.

En fait Sheila s'est échappé de la ferme et a commencé une nouvelle vie à Los Angeles. Elle utilise Molly pour regagner les faveurs de Lauren, dans l'espoir que cette dernière lui pardonne ses crimes, et que Sheila puisse épouser le très renommé Chief executive officer Eric Forrester. Son plan ne fonctionne pas, Lauren et Sheila restent ennemies. Molly retourne à Los Angeles des années plus tard pour assister au mariage de Sheila avec James Warwick.

Wesley Carter 
Ben Watkins ( - )

Drucilla Winters revient de Paris  à Genoa City avec sa fille Lily en 2002 ; son petit ami Wesley la suit peu après. Même s'il n'est plus avec Drucilla, Wesley, un psychiatre, est proche de Lily et lui donne occasionnellement quelques conseils pour qu'elle résolve ses problèmes. Wesley est venu en ville pour continuer sa vie avec Drucilla, mais elle a décidé de refuser et a préféré retourner avec son ancien mari, Neil Winters. Wesley entame ensuite une relation avec Olivia Winters (la sœur de Drucilla) et ils finissent par se fiancer. Le mariage n'a jamais eu lieu car Wesley est retourné à Paris et on n'en a plus entendu parler.

Tomas Del Cerro 
Francesco Quinn ( - ) 

Nina Webster rencontre un écrivain mondialement connu, Tomas Del Cerro, en 1999. Ils deviennent amis, ils passent du temps ensemble en discutant de roman à écrire. Nina ressent que Tomas tente de garder les distances avec elle, pour maîtriser ses sentiments. Même si Nina pense que Tomas est parfois atteint du syndrome de la page blanche, il l'aide à continuer sa carrière et ils deviennent amoureux. Tomas aide Nina à accepter qu'elle n'ait jamais retrouvé son bébé, volé par Rose DeVille. La carrière d'écrivain de Nina commence à prospérer. Lorsque l'éditeur de Tomas s'intéresse à son roman, elle accepte à contrecœur. Leur relation ne peut durer car Tomas ne s'adapte pas à la nouvelle situation de Nina. Elle quitte la ville avec son fils, Little Phillip, et Tomas disparaît de Genoa City.

Phillip Chancellor II 
John Considine (1973 - 1974)
Donnelly Rhodes (1974 - 1975)

Phillip Robert Chancellor II apparaît pour la première fois dans la série en  en tant que mari de Katherine Chancellor. Le mariage est menacé à cause de la mauvaise foi, et de l'alcoolisme de Katherine. Il tente de la débarrasser de ses vices, mais finit par tomber amoureux de Jill Foster. Lui et Jill conçoivent un enfant ensemble. Katherine le ramène de l'aéroport, il lui donne les papiers du divorce, elle le supplie de lui donner une seconde chance. Lorsqu'il refuse, elle les conduit en haut d'une colline et tente de le tuer ainsi que Jill. Phillip survit juste assez longtemps pour se marier avec Jill. Elle donne naissance à leur fils, Phillip Chancellor III, quelques mois plus tard.

Phillip Chancellor III 
Dick Billingsley (1978 - 1981)
Chris Hebert (1981 - 1982)
Jimmy Keegan (1983)
Thom Bierdz (1986 - 1989, ,  - )
Tony Fiand(2010)
Phillip Robert Chancellor III est le fils de Jill Foster et Phillip Chancellor II. Il apparaît pour la première fois dans la série en tant que bébé en  et en tant que jeune enfant en 1978. En 1986, le personnage est un adolescent et est interprété par Thom Bierdz. Jill et son ennemie, Katherine Chancellor, combattent l'alcoolisme de Phillip. Il devient aussi le centre d'un triangle amoureux entre Christine Blair et Nina Webster. Après l'avoir séduit pendant qu'il était saoul, Nina tombe enceinte du fils de Phillip, Phillip Chancellor IV. Il se marie à Nina. Le stress d'être marié et père de famille, et le fils que Katherine aurait aimé avoir amené Phillip à renouer avec l'alcool. Alors qu'il avait bu, il a un accident de voiture et meurt.

En 2009, le personnage revient, révélant qu'il a mis en scène sa mort à cause de ce stress et pour garder le secret sur son homosexualité.  Phillip envoie son ami Cane Ashby à Genoa City en tant que remplaçant pour combler le vide qu'il a laissé dans sa famille. Lorsque leur ruse est découverte, Phillip tente de nouer une relation avec son fils, puis retourne en Australie.

 Estelle Chauvin 
Estelle Chauvin a été le professeur de ballet de Drucilla.

 Matt Clark Eddie Cibrian (1994 - 1996)Russell Lawrence (2000)Rick Hearst (2000 - 2001)Matt Clark fréquente Sharon Collins et se pose en tant qu'adversaire de Nicholas Newman qui est alors à l'école secondaire. Il viole Sharon ainsi qu'Amy Wilson ; Amy lui tire dessus. Matt fait accuser Nick. Matt fuit Genoa City pour y revenir plus tard avec un visage métamorphosé par la chirurgie plastique. Il cherche à se venger en accusant Nick d'un crime que celui-ci n'a pas commis et il projette de violer Sharon à nouveau. Sa complice involontaire, Tricia McNeil, provoque un accident de voiture, il entre à l'hôpital.  Matt se suicide de façon que Nick soit accusé de meurtre ; Nick est plus tard innocenté.

 Doris Collins Victoria Ann Lewis (1994) Karen Hensel (1994 - , 2005, -present)Doris Collins est la mère de Sharon Newman, elles vivaient à Madison, le père de Sharon les ayant abandonnées. 
Doris est devenue paraplégique après avoir eu un accident de voiture, alors qu'elle était partie à la recherche de Sharon dans une tempête de neige. Doris subit un nouveau choc quand Sharon tombe enceinte à seize ans et  suggère à sa fille de faire adopter le bébé, une petite fille prénommée Cassidy (Cassie). Sharon accepte. Des années plus tard, Doris et Sharon sont folles de joie en retrouvant Cassie bien vivante. Doris a toujours été présente pour sa fille et continue à la voir, généralement lorsque Sharon a besoin de conseils.

 Steve Connelly Greg Wrangler (1992 - 1996,  - ,  - ) 

Steve Connelly, éditeur de  Traci Abbott déménage à Genoa City pour aider celle-ci à écrire son roman.  Ils entament assez vite une relation, ce qui rend jaloux  Brad Carlton l'ex-mari de Traci.
Traci décide de quitter la ville et part avec Colleen (la fille qu'elle a eue avec Brad) chez Steve ; ils se marient. En 2001, Traci s'aperçoit que Steve a triché avec elle, et revient à Genoa City. Colleen est blessée par les disputes entre Traci et Steve ; Ashley Abbott encourage sa sœur Traci à essayer de sauver son mariage avec Steve. Ashley qui va épouser Brad craint le retour de Traci. Steve et Traci se réconcilient et repartent à New York avec Colleen. Le côté rebelle de Colleen oblige Steve et Traci de l'envoyer vivre à Genoa City, où elle va connaître toutes sortes d'aventures. Steve réapparaît en 2009 pour soutenir Traci après que Colleen (enlevée par Patty Williams, une déséquilibrée mentale) se noie alors qu'elle tentait de s'échapper, et soit déclarée en état de mort cérébrale.

 Kurt Costner Leigh McCloskey ( - )Attaquée par deux voyous, Ashley Abbott qui se promenait dans un bois a été secouru par le mystérieux Kurt Costner. Au cours de ce sauvetage, Kurt est abattu et Ashley l'accompagne aux urgences. Ils sont attirés l'un par l'autre et commencent à se fréquenter, mais le passé de Kurt est un obstacle sur le chemin de leur bonheur. Il a eu une femme et une fille qui ont été tuées dans un accident de voiture - ce que Kurt s'est toujours reproché - mais Ashley s'aperçoit que Kurt n'était pas responsable. Plus tard, Kurt sauve la vie de Hope Wilson, événement qui le pousse à reprendre sa carrière de médecin. Hésitant entre Ashley et Hope, il choisit finalement d'aller vivre au Kansas avec Hope

 Marge Cotrooke Jeanne Cooper (1989 - 1990,  - , ) 

En 1989 Katherine Chancellor épouse Rex Sterling, un clochard qui a passé quelque temps en prison. Clint Radison ancien compagnon de cellule de Rex rencontre Marge Cotrooke, une serveuse et se rend compte qu'elle ressemble trait pour trait à Katherine. Il l'utilise dans son plan visant à s'emparer de la fortune de Katherine qu'il enlève et remplace par Marge. Ses complices agissent au Manoir Chancellor, tandis que Marge est entraînée à agir comme Katherine. Celle-ci et sa gouvernante Esther Valentine sont retenues captives. Marge change tout dans la vie de Katherine ; cela va de pousser involontairement Rex dans les bras de Jill Abbott, jusqu'à vendre les Industries Chancellor. Quand Brock Reynolds le fils de Katherine revient d'Inde, il se rend compte que quelqu'un a remplacé sa mère. Marge plus tard va aider Katherine et sa famille à faire emprisonner Clint et ses complices, et pour cela elle est libérée.

Marge retourne voir Katherine en 2008, lui demandant de l'aide. Katherine s'aperçoit que Marge était devenue alcoolique ; elle est prête à aider Marge à combattre cette addiction car elle a une dette envers Marge qui lui a sauvé la vie il y a quelques années. Katherine ne parle à personne des problèmes de Marge qui a commencé à montrer des signes de démence ; elle ne veut pas qu'on emmène Marge dans un centre de désintoxication. Dans un pub de la ville, Jeffrey Bardwell repère Marge, ivre, et la prend pour Katherine. Katherine décide  finalement de conduire elle-même Marge au centre, mais elles ont un grave accident de voiture. Marge décède, mais tout Genoa City est convaincu que Katherine Chancellor est morte. Marge réapparaît brièvement telle un fantôme, et se rend compte en voyant les gens qui assistent à ses funérailles, en particulier Esther, qu'ils croient à tort qu'elle est Katherine. 
Elle en déduit que Katherine doit encore être sur les lieux de l'accident ; elle y va et découvre le corps de Katherine inanimée sur le rivage. Dans un dernier acte de générosité, elle tente de réveiller son amie, sans succès. Son esprit bientôt se dissipe. Heureusement, la présence de Marge a tiré Katherine de son évanouissement. Peu après un ami de Marge, Patrick Murphy, arrive et secourt Katherine. Toutefois, il croit à tort avoir sauvé Marge et il ne prendra pas conscience de la disparition de celle-ci avant plusieurs mois. Après qu'elle a été soigné et recouvré la santé, Murphy est enfin convaincu qu'elle est bien Katherine et non Marge.

Pendant ce temps, des recherches commencent pour révéler la véritable identité de Katherine, une fois pour toutes. Le corps de Marge a été exhumé pour prélever un échantillon d'ADN ; elle redevient un fantôme, commentant la vie de la riche famille et des amis de Katherine. Murphy tombe amoureux de Katherine, et le couple se fiance en  (l'épisode coïncide avec le  des Feux de l'amour). Marge donne sa bénédiction au couple et retourne dans sa tombe.

 Michael Crawford Colby Chester (1985 - 1990)Michael Crawford était l'un des avocats les plus actifs durant les années 1980. Il a eu des rendez-vous amoureux avec Jill Foster Abbott lorsqu'il la représentait lors de son premier divorce avec John Abbott. Michael a été vu pour la dernière fois en 1990, et en tant qu'avocat a été essentiellement remplacé par John Silva.

 Gary Dawson Ricky Paull Goldin ( - )Gary Dawson,  expert en marketing, est un homme timide.  Victoria Newman se sent attirée par
lui et ils entament une relation. Cependant Victoria ne sait pas que Gary est l'homme qui la traque depuis des semaines.  Victoria trouve les murs de la chambre de Gary tapissés de photos d'elle, y compris la page centrale d'un magazine où elle a posé il y a des années. Gary enlève Victoria et la garde en otage dans Newman's Treehouse. Elle est finalement secourue par son frère  Nick et Paul Williams. Gary est envoyé en HP.

 Rafael Delgado Carlos Bernard ( - )Rafael fait sa première apparition à Madrid, où sa demi-sœur Ashley Abbott est allée lui porter secours. Elle l'aide à s'en sortir en lui rachetant des faux tableaux qu'il avait peints et vendus à des clients peu méfiants. 
Le mari de Ashley Cole Howard suppose qu'elle a une liaison ; il ignore qui est réellement Rafael Tout en essayant de briser le couple Ashley - Cole,  Victoria Newman sort avec Rafael, mais rien d'important ne découlera de leur courte aventure.

 Keith Dennison Granville Van Dusen ( - 1999,  - ) David Allen Brooks ( - )Keith Dennison est le père de Tricia et Megan Dennison. Il a élevé tout seul ses filles, qu'il surprotégeait, en particulier Tricia qui était obsessionnellement amoureuse de Ryan McNeil. Keith était contre le mariage de Tricia avec  Ryan et il craignait que sa fille finisse mal. Après avoir fait une fausse couche, Tricia commence à agir étrangement et commet un certain nombre de délits avant de quitter la ville avec Keith. Il revient à Genoa City, une fois de plus pour prendre soin de Tricia, qui perd sa santé mentale. Keith décide de faire interner sa fille, mais elle se rétablit. Un jour, Tricia tente de tuer son père, mais il a un accident vasculaire cérébral et entre à l'hôpital.

 Rose DeVille Darlene Conley (1979 - 1980, 1986 - 1987, 2000) 

Rose DeVille dirige une agence de mannequins qui est une couverture pour trafic de drogue et prostitution. Une jeune inconsciente Nikki Reed -qui deviendra Nikki Newman-  y est engagée et se trouve impliquée dans la mort d'un homme d'affaires nommé Walter Addison. Rose dirige plus tard un foyer pour mères célibataires ; en réalité elle organise un trafic de bébés au marché noir. Elle prend sous son aile une adolescente Nina Webster, pour plus tard l'abandonner sur la table d'accouchement et enlever son fils.  Nina croit que son bébé était mort-né. Finalement, Nina apprend la vérité. Elle menace Rose avec un pistolet et exige son bébé. Rose emmène Nina chez la famille qui a adopté le bébé. Lorsque Nina voit combien le bébé est heureux, elle décide de le laisser là où il est. Elle laisse partir Rose, qu'on ne reverra jamais dans le feuilleton. Cet épisode hante Nina plus ou moins au fil des ans. Par moments, il semble Nina peut tenter de retrouver son fils, mais cela n'est jamais arrivé. Elle écrit un livre relatant son expérience. 
Nina a parfois en flashback la vision d'un  calvaire où on voit Rose. Sa dernière apparition a lieu dans une scène flashback en 2000. Le personnage Nina a quitté l'émission peu après, mais y est parfois revenue.

 Skip Evans et Carol Robbins Christopher Templeton (1983 - 1993)Todd Curtis (1987 - 1991)Carol Robbins travaille comme secrétaire de direction de Jabot (la plupart du temps pour Jack Abbott), tandis que Skip Evans y est photographe (en remplacement de Joe Blair, le cousin de Cricket). Ils tombent amoureux et se marient en 1989 avec le soutien des Abbotts.  Carol a survécu à une maladie infantile qui lui a laissé une jambe handicapée. La maladie l'empêche de concevoir un bébé et les agences d'adoption refusent un enfant au couple. Carol et Skip entrent en contact avec Nan, une jeune mère célibataire  qui ne sait pas si le père est son petit ami ou si l'enfant est le fruit d'un viol. Après la naissance, Nan découvre que le père était bien son petit ami et hésite à donner son bébé aux Evans. Finalement, elle laisse Skip et Carol adopter son bébé après avoir réalisé qu'elle n'est pas prête à assumer ses responsabilités de mère. Carol et Skip quittent Genoa City.

 Liz Foster Julianna McCarthy (1973 - 1982, 1984, 1985 - 1986, 1988, 1993, 2003 - 2004, 2008, 2010)Elizabeth "Liz" Foster Brooks, ouvrière à la chaîne de montage Industries Chancellor, est la mère de Jill, Snapper et Greg. Mariée d'abord à Bill Foster, elle épousera plus tard Stuart Brooks. Elle devient employée et amie proche de Katherine Chancellor, malgré la querelle entre Katherine et Jill. En 2003, elle révèle à Jill que celle-ci a été adoptée et que Charlotte Ramsey avait apporté la preuve que la vraie mère de Jill est Katherine. Toutefois, en 2009, on apprend que Katherine n'est en fait pas la mère de Jill. Après avoir été un personnage important dans la série, après 1982, Liz Foster devient un 
personnage mineur qui ne fera que revenir depuis l'Angleterre et sera vue dans des occasions précises.
En  (épisodes qui seront diffusés en France fin  sur TF1) Liz FOSTER, la mère adoptive de Jill, est très malade. Tous ses enfants se réunissent autour d'elle. Jill et ses deux frères, William et Greg (L'acteur David HASSELHOFF revient dans Les Feux de l'Amour, il reprend son rôle de William "Snapper" FOSTER qu'il tenait entre 1975 et 1982 aux États-Unis. L'acteur Wings HAUSER revient également dans le rôle de Greg FOSTER, c'était le premier mari de Nikki, bien avant Victor). 
Liz décède le . On découvre que le père de Jill est en réalité Neil FENMORE, le père de Lauren. Jill et Lauren sont demi-sœurs.

 Shawn Garrett Tom McConnell (1984) 
Grant Cramer ( - )

Shawn est un harceleur obsédé par Lauren Fenmore qui essaie de poursuivre une carrière de chanteuse et qui est mariée à Paul Williams. Shawn tente de nuire au partenaire de Lauren  Danny Romalotti en lui donnant un poison qui affecte sa voix. Puis il essaie de contraindre Lauren à divorcer et emménager avec lui ; sinon il engagera un tueur à gages pour tuer Paul. Lauren tente de contacter Paul pour lui dévoiler les plans de Shawn, mais elle est surveillée de si près par Shawn qu'elle ne peut avoir aucun contact avec son ex-mari. Shawn emmène une Lauren très réticente à San Francisco, il lui montre la maison de son enfance. 
Lauren entre en contact avec le beau-père de Shawn, Mark Wilcox, qui lui révèle que Shawn a brûlé sa maison d'enfance, tuant ainsi sa mère après qu'elle et Mark lui ont dit qu'ils allaient se marier. Shawn était contre. Après avoir découvert qu'elle ne l'aime pas et ne reste que pour garder Paul, Shawn essaie d'enterrer Lauren vivante. Lauren est sauvée par Paul et Andy Richards, qui la trouvent avec l'aide de son amie, Tamra. Shawn est tué dans la fusillade qui s'ensuit.

Eden Gerick 
Erin Sanders(2008)
Vanessa Marano (depuis 2008)

Eden apparaît en 2008 ; elle est la fille de River Baldwin (Michael Gross) et la sœur de Michael Baldwin (Christian LeBlanc). Élevée dans un ashram par son père, elle ne rencontre jamais le reste de sa famille jusqu'à ce que River aille à Genoa City pour voir Michael et soit arrêté pour des délits dont il était accusé 40 ans auparavant. Bien qu'il soit reconnu innocent, il s'avère finalement coupable et s'en va, laissant Eden avec Michael.
Eden entame une relation amoureuse avec Noah Newman, mais leurs familles sont contre. Ils continuent à se voir en secret jusqu'à ce qu'ils acquièrent l'approbation de leurs familles. En 2010, après avoir été mystérieusement contactée par des parents éloignés, elle décide de quitter Genoa City pour renouer avec eux à Paris. On apprend que Daisy Sanders traque Eden pour l'envoi d'un rat à  Lauren Fenmore et pour la détention de coupures de presse concernant Sheila Carter. Daisy est également responsable d'avoir mis Eden et les siens en contact, dans le but de la faire sortir de Genoa City car Eden  soupçonne que Daisy n'est pas qui elle semble.

Jessica Blair Grainger 
Rebecca Street ( - )

Jessica la mère de Christine « Cricket » Blair atteinte du sida arrive à Genoa City, dans l'espoir de retrouver sa fille avant que la maladie ne fasse trop de ravages. Elle essaie d'abord de garder sa maladie secrète, même pour John Abbott dont elle tombe amoureuse ; mais tout son entourage apprend son état car elle a dû être hospitalisée. Pendant son traitement, elle se rend compte que son médecin, Scott Grainger, est en fait le fils de son ex-amant Jim Grainger, et donc le demi-frère de Cricket. Malgré sa maladie, Jessica et John se marient. Cricket retrouve Jim Grainger, son père et ex-mari de  Jessica, et le ramène à Genoa City. L'état de Jessica s'aggrave, sa dernière volonté  est de réunir à sa famille : Jim, Scott, et Cricket. John lui accorde le divorce. Jim et Jessica se marient peu de temps avant qu'elle ne finisse par succomber du sida.

Sasha Green 
Tina Arning (1995 - , )

Sasha est en ville quand son ex-collègue Phyllis la contacte afin de faire passer à son fils Daniel des tests de paternité pour donner des preuves à Danny Romalotti ; mais Phyllis n'est pas honnête au sujet de cette paternité. Sasha fait ce que veut Phyllis

Phyllis et Danny Romalotti se sont remariés et vivent heureux ensemble tout en élevant leur fils, Daniel. C'est alors que Sasha Green revient dans leur vie. Elle fait chanter Phyllis pour garder le silence sur la paternité réelle de Danny jr. Sasha va voir Christine Blair avec la même offre, mais Phyllis est en mesure d'obtenir un prêt du Dr Tim Reid pour payer Sasha. Sasha s'assure qu'elle dispose des copies des documents qui contiennent tout ce Phyllis a fait subir à Danny, mais Phyllis parvient à se débarrasser de ces copies. Elle se confronte à Sasha pour la dernière fois, et Sasha meurt subitement dans sa chambre d'hôtel. Phyllis craint de l'avoir tuée, mais le juge déclare que la mort était accidentelle.

Yolanda Hamilton 
Chene Lawson ( - )

Devon Hamilton trouve sa mère Yolanda, une SDF qui se drogue, dans un parc minable. Elle lui explique qu'elle est toujours accro et qu'elle y laisse tout son argent ; c'est pourquoi elle ne veut pas accepter l'argent que son fils lui propose. Elle l'encourage à retourner à Genoa City dans sa nouvelle famille et à profiter de la vie, ce qu'il fait ; mais parfois il revient faire le point avec elle. Devon demande à sa mère de suivre une cure de désintoxication, mais elle a refuse en faisant valoir qu'elle est clean. Elle va vivre avec Devon et sa nouvelle famille, mais ne perd pas ses vieilles habitude. Elle utilise la montre qu'elle a volé à Neil Winters pour acheter de la drogue, ce qui occasionne une overdose ; son fils la retrouve inconsciente dans le parc. Plus tard Yolanda décide d'aller en cure de désintoxication et obtient un bon emploi à Jabot, mais sa chance tourne quand elle s'intéresse à Neil. Elle demande à Devon de la raccompagner à la maison, mais s'en va sans lui. Des années plus tard, sans qu'on la voit à l'écran, Yolanda joue un rôle majeur dans un autre épisode. Devon découvre qu'il a une sœur nommée Ana, que Yolanda a abandonnée à sa sœur Tyra Hamilton pour que celle-ci l'élève comme sa propre fille. Yolanda, après avoir trouvé un bon mari, réclamera la garde de sa fille mais ne viendra jamais à Genoa City pour réclamer Ana. On apprendra plus tard qu'elle a décidé de renoncer à ses droits.

Arthur Hendricks 
David Hedison ( - )

Plusieurs années avant que Katherine Chancellor n'arrive à Genoa City, elle avait eu une liaison avec Arthur Hendricks, partenaire de golf  de son mari,  ce qui a abouti à une grossesse.  Katherine a une petite fille qu'elle abandonne pour la faire adopter ; on apprendra plus tard que c'est Jill Foster Abbott. En 2004, Arthur revient à Genoa City pour voir  Katherine. Jill espère qu'Arthur trouvera un moyen de redonner goût à la vie à Katherine, car celle-ci est dans une très mauvaise passe. Arthur emménage dans la maison et fait mieux connaissance avec sa fille. Arthur, ainsi que plusieurs autres membres de la famille, interviennent pour empêcher Katherine de boire davantage ; ce qui finalement l'aide à comprendre qu'elle avait besoin d'aller en cure de désintoxication.
Arthur et  Katherine deviennent de nouveau intimes, il prévoit de la demander en mariage ; mais son beau-fils Harrison Bartlett arrive en ville, faisant valoir qu'Arthur avait tué sa mère pour mettre la main sur sa fortune.
Arthur étudie le cas avec Jill, il n'est pas inculpé. Jill et Katherine l'interrogent au sujet de son beau-fils. Arthur ne veut pas répondre, il dit seulement que Harrison a joué un grand rôle dans la ruine de sa vie.  Katherine décide de faire confiance à Arthur et de l'épouser, mais il n'est pas en mesure d'assumer les soupçons ; il décide de quitter la ville, ce qui amène une nouvelle querelle entre Katherine et Jill.
On apprendra plus tard que le bébé d'Arthur et Katherine était en réalité un garçon, Tucker McCall.

Sierra Hoffman 
Asia Ray Smith ( - )

Sierra fait sa première apparition à l'écran en 2003 en tant qu'amie de  Lily Winters et Colleen Carlton  dans le groupe des jeunes. Elle suit les cours de l'Académie Walnut Grove avec eux et par la suite ceux de la faculté de Genoa City. Elle est toujours présente pour ses amis, notamment lorsque Lily est impliquée avec Kevin Fisher, quand Colleen a des problèmes relationnels, et surtout quand Lily est partie sur les traces de son petit ami Daniel Romalotti jr. Elle a même donné des conseils à la jeune Cassie Newman. C'est aussi en partie grâce à elle que Dany Jr finira par être déclaré innocent dans l'affaire de la mort de Cassie; Sierra faisant partie des dernières personnes qui ont vu Cassie en vie. Elle approuva avoir échangé de chaussures avec Cassie le soir de l'accident, et Christine réussira à prouver, grâce au talon de la botte resté coincé sous la pédale d'accélération, que c'est Cassie qui était au volant ce soir-là et non Dany. Sierra entame une relation avec Devon Hamilton après l'avoir soutenu pendant les années troublées du traitement de sa mère Yolanda qui se droguait. Sierra disparaît de l'écran en 2006.

Anita et Frederick Hodges 
Mitzi Kapture ( - ) 
John Martin ( - )

Anita et Frederick Hodges sont les parents de Brittany Hodges. Leur mariage bat de l'aile car Anita besoin d'attentions et Frédéric est plus concentré sur son métier d'un banquier.  Anita a une aventure avec le jeune JT Hellstrom, ce qui a provoque un conflit entre JT et Colleen, tandis que Frédéric cherche du réconfort dans les bras de Jill Foster Abbott. Frederick est le premier de la famille à voir que leur fille Brittany est strip-teaseuse au club de Bobby Marsino. Ses deux parents désapprouvent la relation de Brittany avec Raul Guittierez, mais n'approuvent pas non plus qu'elle soit avec Bobby.  Anita et Frédéric sont vus à l'écran pour la dernière fois au début de 2005, quand Brittany leur apprend qu'elle est enceinte. Ni l'un ni l'autre ne lui offre de soutien. Ils déménagent à New York.

Ben Hollander 
Billy Warlock ( - ,  - ) 

Lorsque Jack Abbott décide d'être candidat au siège de sénateur de l'État du Wisconsin, il engage Ben pour remplacer David Chow comme directeur de campagne. Nikki Newman l'adversaire de Jack embauche, elle, David, et les deux directeurs de campagne commencent le combat. Ben reste le manager de Jack après l'élection de celui-ci, mais perd son emploi car Jack doit démissionner à la suite d'un scandale. Depuis, Ben travaille pour la Fondation John Abbott.

Maxwell Hollister 
Sam Behrens ( - )

Comme Maxwell Hollister refuse l'offre de Victor Newman de venir ensemble en aide à Julia Newman, Victor se promet de chasser Hollister des affaires pour se venger. Maxwell est contraint et forcé de signer le contrat d'achat, et ensuite tente de se venger de Victor en contactant son ancienne maîtresse Leanna Love. Maxwell à la télévision, dans le show de Leanna, révèle que Victor est parti rendre visite à ses ex-épouses, ce qui met Nikki Newman dans le doute quant à sa réconciliation avec Victor. Victor dit à Nikki ce qu'il faisait réellement, tandis que Max admet lui avoir causé des ennuis. Leanna décidé de laisser tomber l'histoire, ainsi Max se retrouve sans armes contre Victor. 
Lorsque Lorie Brooks, l'ex-femme de Max, arrive en ville pour obtenir le divorce, il découvre qu'elle a été la maîtresse de Victor et lui demande de l'aider dans sa vengeance. Lorie se bat avec Nikki, qui lui intime de rester loin de Victor. Maxwell et Lorie essaient de briser Nikki et Victor, mais Lorie a honte de ses actes ; Nikki et Victor finalement découvrent la vérité, et se remarient.  Maxwell lors de sa dernière apparition à l'écran commande des fleurs pour le mariage de Nikki et Victor, avant de quitter Genoa City

Ralph Hunnicutt 
Angelo Tiffe (, ) 
Daniel Quinn ( - )

Ralph est l'ex-mari d'Amanda Browning. Elle le quitte après l'échec de leur mariage et aussi parce qu'il abusait de sa fille Mackenzie Browning. Amanda tout d'abord ne croyait pas sa fille ; c'est pourquoi Mackenzie fugue. Ralph rendu fou furieux du départ d'Amanda la retrouve à Genoa City, où il commence à traquer Mackenzie. Il fait chanter Amanda et l'oblige à voler dans la résidence Chancellor. Mackenzie est choquée en réalisant que Ralph est en ville ; Billy Abbott vole à son secours. Il frappe Ralph sur la tête et croit l'avoir tué, mais Ralph est vivant. Ralph enlève Katherine, qui est secourue par Larry Warton. Ralph a l'intention de se venger sur Mackenzie, mais Larry l'arrête à temps. Ralph quitte la ville et n'a jamais été revu.

Rebecca Kaplan 
Millie Perkins ( - ) 
Lorna Raver ( - )

En 1943, la famille de Rebecca est tuée par les nazis, et Rebecca est mise au STO dans un camp de concentration pour établir le catalogue des œuvres d'art juives. Rebecca s'évade et témoigne lors du procès pour crimes de guerre contre le commandant du camp, qui est condamné à mort. Elle renvoie l'ensemble des œuvres d'art dérobées à leurs propriétaires légitimes. Après avoir reçu des menaces de mort, Rebecca et sa sœur Isabelle vont de Rome aux États-Unis, où Rebecca rencontre et épouse Arturo (Arthur) Kaplan. Le couple a deux enfants, George et Stéphanie. Quand George et Stéphanie deviennent ados,  les nazis réussissent à traquer la famille, et tuent Arthur, Stéphanie et Isabelle (qu'ils prennent pour Rebecca). Rebecca et George doivent s'enfuir ; et quand Brad Carlton l'ami de George, est tué, George prend son identité et déménage à Genoa City, avec Rebecca qui reste dans la clandestinité. 
En , Brad (George), âgé de 40 ans, dévoile à sa femme Victoria et sa fille aînée Colleen son passé et sa véritable identité, et les présente à Rebecca, qu'elles avaient cru morte.

Joshua Landers 
Heath Kizzier (1996 - 1998)

Le docteur Joshua Landers est le gynécologue de Nikki Newman, et même un peu plus. Joshua passe pour veuf, mais il ignore que sa femme présumée victime est en fait vivante. Nikki et Joshua s'enfuient à Las Vegas et se marient.Victor Newman ex-mari de Nikki essaie de les arrêter, mais arrive trop tard. Joshua et Nikki vivent ensemble au ranch Newman et tout se passe bien ; jusqu'à ce que Veronica la femme de Joshua, mentalement malade, se fasse engager comme servante au ranch sous un déguisement et sous le pseudonyme de "Sarah". Elle révèle à Joshua qui elle est vraiment après quelques semaines mais il n'a pas envie d'être avec elle et lui demande de le laisser. Veronica le tue peu après.

Anita Lawson 
Anita est la mère de Chelsea. Elle apparaît à Genoa City en . Quelques semaines plus tard, elle reconnaît Jeffrey Bardwell, qui est le père de Chelsea. Elle est interprétée par Catherine Bach depuis .

Vanessa Lerner 
Dawn Stern ( - )

Vanessa arrive à Genoa City à la recherche de son ex amant Damon Porter, afin de le persuader de rechercher une orchidée dont Vanessa a découvert qu'elle pourrait défriser les cheveux. Elle part au Japon avec Damon, en même temps que Drucilla et Neil Winters y vont pour se remarier. Ils se trouvent dans le même avion que le couple, Phyllis, et Jack. Damon et Vanessa recherchent en secret l'orchidée, pour finalement la trouver dans le bouquet de mariage de Drucilla. Ainsi, les autres ont trouvé des renseignements sur l'orchidée et Phyllis finit par la voler. Phyllis et Jack se séparent, Damon et Phyllis tombent amoureux, et cela met en colère Vanessa au point qu'elle décide de développer tout son projet pour les Newman.  Elle n'a plus été vue en ville après leur avoir fait cette offre

Lisa Mansfield 
Lynne Harbaugh (1988 - 1989)

Lisa a été la première femme, psychotique, de Brad Carlton. Brad l'avait épousée dans le début des années 1980, avant son arrivée à Genoa City, et a divorcé un an après leur mariage après que son père, qui désapprouvait ce mariage, lui a versé une importante somme d'argent pour ce faire. En 1988, Lisa refait surface dans la vie de Brad, qui est alors marié à Traci Abbott ; Lisa offre à Brad un emploi lucratif à Chicago. Brad décline cette offre et, à la place, accepte une offre d'emploi de son ex, Lauren. Lisa obsédée par Brad l'enlève après l'avoir drogué. Elle le retient captif dans une cage, dans un chalet désert pendant plusieurs semaines. Pendant ce temps, Traci estime que Brad l'abandonne, puis fait une fausse couche. Cela l'amène à se consoler avec son ancien amant, Tim Sullivan.

Au début de 1989, Lauren qui fait du ski avec Jack Abbott, repère Lisa. Soupçonnant que celle-ci est liée à la disparition mystérieuse de Brad, Lauren la suit jusqu'au chalet où Brad est captif. Lisa voit Lauren et la jette dans la cage avec Brad, avec l'intention de les intoxiquer au gaz. Heureusement, Jack, qui avait suivi Lauren, les sauve. Lisa s'échappe et n'a pas été revue depuis.

Bobby Marsino 
John Enos III ( - )

Bobby Marsino apparaît dans la série en tant que propriétaire du club de striptease, Marsino's. Il donne un emploi à Brittany Hodges, lui permettant ainsi de chanter et éventuellement de faire du strip-tease. Cela provoque des problèmes dans la relation de Brittany avec son petit ami, Raul Guittierez, qui tente de faire fermer le club avec l'aide de Fredrick Hodges le père de Brittany. Elle est électrocutée, puis menacée par l'un des associés de Marsino, pour se venger des actions de son père et de son petit ami contre le club de striptease. Bobby, qui éprouve des sentiments pour Brittany, vient à son aide. Il dénonce ses associés à la police et épouse Brittany.

Nikki eut des flashback d'un incident de son enfance: à son anniversaire de 5 ans, elle a souvenir avoir 'joué' avec le revolver de son père ivrogne avec son ami Joshua, qui finit par accidentellement être tué. Le père de Nikki se débarrassa du corps et lui ordonna violemment d'effacer cet événement de sa mémoire, qui revint toutefois la hanter. Après une longue enquête, elle apprend que Joshua était le frère de Bobby. Nikki avoue à Victor que le cadavre retrouvé dans les décombres à côté du centre de jeunes est celui de Joshua Cassen. Elle lui avoue également qu'elle a retrouvé le cadet de Joshua, et qu'il s'agit Bobby Marsino, qui a changé de nom à la suite de cette tragédie. Elle s'est rendu compte que son acte avait brisé la famille Cassen.
Pleine de remords, elle invite Bobby ainsi que sa femme Brittany au ranch pendant les travaux de leur appartement. Nikki se sent trop coupable pour dire la vérité à Bobby et c'est Victor qui finit par s'en charger. Choqué, Bobby quitte momentanément la ville et Nikki en veut à Victor. Les choses finissent par se calmer. Bobby ne dénonce pas Nikki mais il a toujours des problèmes d'argent et est obligé de s'associer avec la Mafia. Brittany enceinte, de peur que son fils ne soit la cible de la Mafia, prétend que le père de son bébé est J.T. Hellstrom mais Nikki découvre la vérité. Elle est ensuite capturée par les mafieux à qui elle forcée de dire la vérité mais est sauvée par Victor, Paul Williams et Bobby. Le bébé de Brittany et Bobby nait prématurément. Bobby est forcé de joindre le programme de protection des témoins, en attendant que bébé Joshua prenne des forces et que Brittany et lui puissent le rejoindre.
Il meurt en 2005, à la suite d'un délit de fuite. Brittany partira chez ses parents à New York pour y élever son enfant.

Rianna Miner 
Rianna Loving ( - )

Alexis Thorpe ( - ,  - )

Faisant partie du groupe des ados en 1999, Rianna Miner est connue à l'école pour fréquenter JT Hellstrom un riche et mauvais garçon, qui ne la traite pas correctement ; ils se séparent. Rianna est partenaire de « Glow de Jabot Kids », une promotion de Jabot. Rianna tombe amoureuse de Raul Guittierez et leur relation semble parfaite dès le début. Rianna est là pour Raul quand il devient diabétique et il semble qu'ils puissent gérer tout problème futur, jusqu'à ce que Raul néglige ses médicaments et recommence à agir bizarrement. Rianna est blessée quand Raul veut rompre avec elle, surtout après qu'il lui a demandé d'avoir des relations sexuelles.

Rianna recommence à sortir avec JT,  convaincue qu'il est devenu meilleur ; mais par la suite elle se rend compte qu'il se sert à nouveau d'elle, et décide de quitter Genoa City. Elle revient en ville à temps pour assister au bal de promo avec Raul. Ils sont amis de nouveau, et Rianna aide même Raul à se rapprocher de Brittany Hodges, qui a des sentiments pour Raul. Rianna part pour entrer à l'Université du Michigan.

Estella Munoz 
Anne Betancourt ( - )

Estella Munoz apparaît au ranch Newman en tant que gouvernante remplaçant Miguel Rodriguez qui a quitté la ville. Elle occupe cet emploi jusqu'en , date à laquelle elle est embauchée brièvement aux entreprises Newman avant d'en être licenciée (à cause du conflit portant sur Ashley Abbott). Estella était connue pour avoir eu de bonnes relations avec la femme de Victor Newman, Sabrina, qui a été tuée dans un accident de voiture l'été 2008. Malheureusement, sa relation avec Ashley, avec qui Victor a renoué, est beaucoup plus controversée. Au printemps de 2009, Ashley est «hantée» par l'esprit de Sabrina, et accuse souvent Estella d'être celle qui essaie de lui faire croire que Sabrina est encore en vie. Comme on a la preuve de cette mise en scène (secrètement planifiée par Adam le fils de Victor) son emploi chez les Newmans prend fin et elle quitte Genoa City. Sa seule famille connue est son neveu Rafael "Rafe" Torres, ancien avocat d'Adam.

Patrick Murphy 
Michael Fairman (depuis le -2014))

Patrick Murphy est un ami de longue date de Marge Cotrooke. Lorsque Marge a un accident de voiture avec son sosie Katherine Chancellor, Murphy trouve Katherine au bord d'un lac et la prend soin d'elle, sans se rendre compte que «Marge» est en fait Katherine. Ayant recouvré la santé, Katherine comprend qui elle est vraiment ; Murphy l'accepte comme amie. Une romance commence. Ils essaient de prouver l'identité de Katherine avec l'aide de Ambre Moore, Michael Baldwin, Kevin Fisher et autres. Murphy est choqué quand il rentre chez lui et trouve un mot d'adieu de Katherine affirmant qu'elle n'est pas vraiment Katherine et qu'elle doit partir. Cependant, Katherine revient vers Murphy après un test d'ADN montrant qu'elle n'est pas Katherine, et ils se réconcilient. Le , Murphy exprime sa joie pour tout ce que Katherine lui a apporté. Il propose le mariage et elle accepte. Ils se marient le .

Walter Palin 
Scott Hoxby ( - , )

Walter apparaît en compagnie de David Chow  Walter fait chanter David, parce qu'il a une dette envers lui et ses patrons. Nikki  la femme de David  ne soupçonne pas Walter car David le présente comme un ami de longue date, mais la vérité éclate car David et Walter se battent, et David a admis lui devoir de l'argent. Une fois que David a payé sa dette avec l'argent de Nikki Walter part, disant qu'il finira par revenir. David essaie d'échapper à son passé, mais ne peut pas. Une enquête de Paul Williams sur le passé de David révèle le vrai nom de Walter : Tony Amato. Lui et David se connaissent depuis des années. David a dû tuer Skye Lockhart sur les ordres de Walter, mais leur complicité ne s'arrête pas là. Walter continue de faire chanter David, qui décide finalement de couper les ponts. Walter ne le prend pas bien, et il commandite le meurtre de la femme de David. Il ne sait pas que, dans la voiture où Nikki est censée être, David est avec Sabrina Costelana. Ils ont un accident, et meurent. Walter s'enfuit dans un lieu sécurisé au Mexique, mais est suivi par Victor Newman, qui cherche à venger la mort de Sabrina. Sur un bateau il se confronte avec Walter. Victor ne tue Walter, mais le laisse mourir sur le bateau. Le corps est retrouvé le lendemain matin, mais sa mort n'a jamais été élucidée par la police.

Alex Perez 
Alexia Robinson ( - )

Alex arrive à Genoa City pour travailler sur une affaire importante pour les entreprises Newman. Victor Newman est impressionné par la façon dont elle traite les affaires. Elle travaille en collaboration avec Neil Winters et ils sont attirés l'un par l'autre, même s'ils sont en conflit permanent. Olivia Winters aide Alex à gagner le procès, mais elles ne sont pas amies, car Olivia a constamment peur de perdre Neil à cause d'Alex.

Malcolm Winters le frère de Neil commence à fréquenter Alex. Neil est très contrarié car il est amoureux d'Alex et il est sur le point de le dire, mais Alex a décidé d'accepter la demande en mariage de Malcolm. 
Alex essaie de cacher tout signe d'engagement avec Neil, tandis qu'il Neil traverse une mauvaise passe en raison du décès d'un ami proche. Dans un moment de déprime, Neil confie à Malcolm  ses sentiments pour Alex ; mais elle assure à son fiancé qu'elle ne se soucie pas de Neil, et le couple retourne à la planification de leur vie commune.

Malcolm, Alex et Neil partent au Kenya où Malcolm surprend Alex parlant de ses sentiments pour Neil, mais n' entend qu'elle Alex a décidé de s'engager pleinement envers Malcolm. Malcolm a un accident, Alex et Neil retournent à Genoa City. Ils se rendent compte que Malcolm a dû entendre leur conversation puis partir. Alex décide de retourner à Minneapolis car elle n'est pas en mesure d'assumer sa culpabilité.

Emily Peterson 
Stacy Haiduk (depuis le )

Emily Peterson est la psychiatre qui a pour patiente Patty Williams avant le retour de Patty à Genoa City au début de 2009. À son arrivée, on voit que Patty a modifié son apparence grâce à la chirurgie esthétique pour ressembler exactement à Emily ; elle était donc en mesure de revenir à Genoa City sous le pseudonyme de  "Mary Jane Benson."  Après que Patty a semé la terreur et causé une blessure mortelle à Victor Newman et la mort par noyade de Colleen Carlton alors que celle-ci tentait d'échapper à Patty, Emily lit dans un journal du Minnesota un article sur les crimes de Patty. Elle part à Genoa City pour savoir exactement ce qui s'est passé. Après avoir parlé avec Paul Williams du cas de Patty, elle se heurte à Victor Newman et Jack Abbott et leur dit qu'ils sont tous deux responsables de ce qui est arrivé à Patty. En , le Dr Emily Peterson est embauchée au département de psychologie de Genoa City University (financé par Jack à travers la Fondation Abbott) et continue à traiter la psychose de Patty.
Emily et Jack sont tombés amoureux. La veille de Noël,  ils décorent le sapin tout en se rappelant les Noëls passés. Emily lui apprend que ses parents sont décédés, et qu'elle a un frère. Emily envisage de cesser le traitement de Patty en raison de l'absence de progrès de celle-ci, mais Patty a fait un progrès inattendu, ce qui encourage Emily à continuer en tant que médecin de Patty. Le soir du réveillon du Nouvel An, Jack demande Emily en mariage ; elle accepte. Ils ont l'intention de se marier pour la Saint-Valentin 2010. 

Alors que Patty est dans sa cellule capitonnée, Emily essaie de communiquer avec elle. Emily se rend compte que Patty est au courant du mariage prévu. Patty est en colère, elle envoie Emily sur le mur et la met KO. Quand Emily se réveille, Patty la force à avaler des médicaments. Elle s'échappe de sa cellule. Paul Williams, le frère de Patty, trouve Emily (croyant qu'il s'agit de Patty) et la ranime. Emily est emmenée aux urgences. Paul enjoint à Patty (pensant que c'est Emily) de revenir à l'hôpital. Patty falsifie son identité et est sur le point d'épouser son ex-mari Jack en lui faisant croire qu'elle est Emily.

Emily est dans le coma, Jack épouse involontairement Patty la prenant pour Emily. En  Emily se réveille de son coma et essaie de convaincre Paul et son médecin qu'elle n'est pas Patty Williams ; ils ne la croient pas. Le , Jack, Paul et Heather découvrent que Patty s'est fait passer pour Emily et ils se précipitent à l'hôpital. Patty sachant très bien que ses mensonges sont découverts va jusqu'à la cellule et reprend la place d'Emily. Elle donne un coup à la véritable Emily ce qui la laisse quasi morte ; Patty la descend à la morgue et lui met une étiquette “Jane Doe” sur le pied. Le  Jack dans la cellule comprend ce que Patty a fait parce qu'il sent l'odeur du peroxyde et reconnaît une cicatrice. Il la supplie de lui dire où est Emily ; Patty lui dit «elle est morte». Jack descend à la morgue et trouve Emily sur le point d'être autopsié. Jack pleure et pense qu'elle est morte mais voit une larme couler sur les joues d'Emily. Le  Emily parvient à articuler le mot "Adrenaline", le médecin va en chercher et lui donne juste à temps. Elle se réveille et ils vont à la cellule où Patty est sur le point de se suicider ;   Emily la fait changer d'idée. Jack emène Emily. Le , Emily et Jack en larmes se disent adieu  car Emily décide de s'éloigner de Genoa City.

Norman Peterson 
Mark Haining (1994)

Norman Peterson est un escroc qui a mis une petite annonce dans un journal que consulte Esther Valentine, elle y répond. Afin d'impressionner le monsieur, Esther se fait passer pour la propriétaire de la maison des Chancellor, tandis que la véritable propriétaire Katherine Chancellor et Rex Sterling acceptent de se rallier à son plan et s'habillent comme des employés. Norman convainc Esther de demander à Katherine de la coucher sur son testament.  Katherine et Rex sont très soupçonneux envers Norman quand il propose le mariage à Esther, et décident d'organiser un mariage factice. Norman voit que ses plans sont déjoués ; il n'est pas prêt à attendre des années pour mettre la main sur la fortune Chancellor, alors il tente de percer le coffre-fort. Surpris par Rex, Norman le tue et sera arrêté pour meurtre.

Clint Radison 
Sal Landi (1988 - 1989) 
James Michael Gregary (1989 - 1990,  - ,  - )

Clint Radison ancien compagnon de cellule de Rex Sterling, apparaît à Genoa City et découvre que Gina Roma est la fille de ce dernier, il monte un complot visant à la séduire et l'épouser. Il tombe sur Marge Cotrooke, sosie de Katherine Chancellor la femme la plus riche de la ville. Lui et ses amis “coachent” Marge pour qu'elle se comporte comme Katherine, qu'ils enlèvent avec sa femme de chambre Esther Valentine. Leur plan est déjoué lorsque le fils de Katherine Brock Reynolds et l'avocat Mitchell Sherman comprennent leur manège et sauvent Katherine et Esther. Clint part en prison et Marge décide de venir en aide à Katherine. Clint s'évade quelques mois plus tard et Katherine s'en prend à lui quand il sonne à sa porte, mais elle est arrêtée par Gina qui a encore des sentiments pour Clint. Réalisant que Katherine a été bouleversée par cette rencontre avec Clint, Brock décide de parler avec Gina. Ignorant que Gina veut donner une seconde chance à Clint, Brock prévoit de le neutraliser. Gina supplie Clint ne pas continuer. Brock est attaqué par un voleur armé. Clint arrive sur les lieux, mais trop tard pour empêcher le voleur de tirer sur Brock. Katherine déclare que Clint est coupable. Toutefois, Clint appelle les secours et Brock est transporté à l'hôpital. Rex est choqué d'apprendre la déclaration de Katherine disant que Clint a sauvé la vie de Brock. Rex va voir Gina, exigeant qu'elle lui dise où est Clint. Sortant de sa clandestinité, Clint dit à Rex qu'il n'a jamais voulu faire du mal à Gina. Gina est mortifiée quand Clint se rend à la police. Il est reconduit en prison.
En 2009, sorti de prison, Clint retourne à Genoa City pour mettre la main sur la fortune Chancellor. Il commence à monter, avec Roger Wilkes, un complot pour épouser Esther. Il découvre que Marge a fini dans un accident de voiture avec Katherine, et que celle-ci est peut-être encore vivante, mais incapable de prouver son identité. When Roger and Clint's plot to marry Esther was going too slow for them because Esther thought Kay might be alive, Clint decided to take a different plan and kidnap Kay, which he eventually did, taking her to an unknown location where she was being watched by Annie Wilkes, another one of Clint's accomplices. Le plan pour épouser Esther étant trop lent, car Esther pense que sa patronne pourrait être vivante, Clint décide de suivre un plan différent et d'enlever Katherine. Il l'emmène à un endroit inconnu où elle est surveillée par Annie Wilkes, une autre de ses complices.
Katherine tente de s'évader à plusieurs reprises, même en demandant de l'aide à Annie, mais Clint l'arrête à chaque fois. Il pose une bombe à l'hôtel où Katherine et Esther sont séquestrées et s'enfuit avec Roger et Annie. Lors de sa fuite Clint enlève Kevin Fisher et décide de se servir de lui pour ses plans futurs. Sentant combien Clint est devenu dangereux, Annie et Roger se sont enfuis, laissant Kevin seul avec lui. Ayant appris les traumatismes de l'enfance de Kevin, Clint torture Kevin en l'obligeant à braquer, vêtu d'un habit de moine. Clint est ravi chaque fois que Kevin lui apporte de l'argent jusqu'au jour où il a une crise cardiaque et s'effondre, laissant Kevin supposer qu'il aurait pu tuer Clint. Le corps de Clint est trouvé par Michael Baldwin et Daniel Romalotti. En , le sort éternel de Clint est divulgué par l'esprit de Marge Cotrooke. Réapparue comme fantôme tandis que son cadavre était exhumé pour des tests ADN, Marge révèle que Clint n'est pas admis au Paradis.

 Tim Reid Aaron Lustig (Les Feux de l'amour : 1996 - , Amour, Gloire et Beauté :  - ) 

Tim est le psychiatre de Phyllis Summers. Phyllis lui dévoile ses secrets les plus intimes, des déceptions de son enfance à ses problèmes de la vie courante. Tim couche avec Phyllis, après qu'elle l'a séduit, et elle utilise la vidéo de leurs ébats pour le faire chanter, afin qu'il témoigne en sa faveur lors de son divorce avec Danny Romalotti. Tim rétractera ce témoignage qui a ruiné sa carrière. Son divorce ayant été prononcé, Phyllis utilise Tim pour rendre Danny jaloux. Tim propose d'épouser Phyllis et elle accepte, mais rien ne se passera car Danny souhaite voir Phyllis revenir.
En 2001, Tim déménage à Los Angeles, où il a est retrouvé par Morgan DeWitt, une femme qu'il connaissait quand ils étaient jeunes. Morgan séduit Tim et le convainc que ce qu'elle a fait est bien : elle a enchaîné Taylor Hayes dans une cave. Ils couchent ensemble décident de déplacer Taylor du sous-sol dans la salle de séjour. Une fois Taylor libéré, le couple s'enfuit ; mais Morgan revient et finalement est capturée.

 Andy Richards Steven Ford ( - ,  - )Dans les années 1980, Andy travaille en tant que partenaire du détective privé  Paul Williams, et fréquente Nikki Reed. En 1982, il commence à fréquenter Jill Foster. Jill aime Andy, mais ne se contente pas du salaire qu'il gagne. Elle le convainc de prendre un emploi mieux rémunéré, et il la demande en mariage. Jill accepte à contrecœur, mais est horrifiée d'apprendre que le plan d'Andy était d'emménager dans la vieille maison de sa mère pour économiser sur les frais. Andy rompt leurs fiançailles quand Jill commence à se rapprocher de John Abbott le magnat de Jabot Cosmetics. 
En 1984, Andy rencontre et épouse Diane Jenkins. Ils divorcent deux ans plus tard. Andy jette ensuite son dévolu sur une mystérieuse chanteuse, Faren Connor. Ils deviennent intimes, mais Lauren Fenmore l'amie de Andy, se méfie de Faren. Faren confie à Andy qu'elle souffre d'une grave amnésie et ne peut se souvenir de son passé. Lauren convainc une Diane très méfiante de se réconcilier avec son ex-mari pour l'éloigner de Faren, mais Andy ne veut rien de plus qu'une amitié avec Diane. Andy épouse Faren, et Lauren donne à contrecœur sa bénédiction au couple. 
Déterminé à en savoir plus sur le passé de Faren, Lauren met une petite annonce dans le journal. Un homme du nom de Evan Sanderson répond à l'annonce et révèle que Faren est sa femme disparue, Michelle, et la mère de leur fille, Betsy. Faren ne se souvient ni de son mari ni de sa fille. Evan ayant admis l'amnésie permanente de sa femme, est prêt à rentrer chez eux à Pittsburgh ; mais la mémoire revient soudain à Faren. Elle renoue avec Betsy et Evan, mais il a été abattu par  Janet, sa gouvernante jalouse et ancienne maîtresse. Andy décide d'épouser Faren et de vivre à Pittsburgh en famille avec Betsy. Quinze ans plus tard, Andy retourne à Genoa City seul, on apprend qu'il a divorcé de Faren. He decided to go back to work as a detective with Paul Williams at his agency, but after about six months, Andy left Genoa City once again. Il décide de retourner travailler en tant que détective  privé à l'agence de Paul Williams, mais après environ six mois, Andy quitte Genoa City une fois de plus.

 Miguel Rodriguez Anthony Pena ( - , , )Depuis plus de vingt ans, Miguel Rodriguez est le fidèle serviteur de la famille Newman. Il a d'abord commencé à travailler pour Victor Newman, mais plus tard a pris soin toute la famille Newman. Il devient finalement le directeur du personnel du ranch Newman. Il est surtout connu pour sa cuisine délicieuse et l'organisation de fêtes familiales. Il est toujours là quand quelqu'un a besoin de conseils, mais n'a jamais eu de vie privée notoire jusqu'en 1997. On sait juste qu'il avait brièvement fréquenté Esther Valentine, gouvernante de la résidence Chancellor. Miguel à l'origine travaillait pour les Newmans jusqu'à ce que son frère soit diplômé de l'école de médecine ; après il serait libre de choisir une carrière plus intellectuelle. Cet objectif ne s'est jamais concrétisé pour Miguel, il a apparemment préféré rester chez les Newman. 
En 1997, Miguel tombe amoureux de Veronica Landers - mais il la connaît d'abord comme «Sarah», une nouvelle employée au ranch. Veronica complote pour se venger de son ex-mari Joshua Landers-ex, qui était à l'époque marié à  Nikki Newman. "Sarah" obtient sa revanche en abattant Joshua et en blessant Nikki. Miguel ne sait rien des crimes de "Sarah" et continue de la soutenir, il lui recherche un emploi, jusqu'à ce qu'il apprenne que «Sarah» est vraiment Veronica. Elle meurt dans les bras de Miguel.
Miguel continue à servir comme maître d'hôtel chez les Newman jusqu'en 2008, mais il n'a plus été vu à l'écran après 2006. Une nouvelle gouvernante, Estella Munoz, a été embauchée en . Le , on apprend que Miguel a officiellement quitté son poste au Ranch Newman pour prendre soin de sa tante diabétique.   La famille Newman est attristée de le voir partir, mais en comprend la nécessité. Comme cadeau d'adieu, Nikki et Victor décident de lui envoyer une petite pendule en or qui était sur le manteau de cheminée et que Miguel avait souvent admirée.

 Callie Rogers Michelle Thomas ( - ) Siena Goines ( - )

Malcolm Winters est très surpris quand Callie Rogers revient dans sa vie. Avant, Callie et Malcolm étaient amants ; mais le père de Callie a interrompu la romance. Callie se sent à nouveau attirée par Malcolm, tandis qu'il se sort de son mariage brisé avec Olivia Winters. Le couple se fiance et ils habitent ensemble ; mais leur bonheur est de courte durée quand ils découvrent que Callie est toujours mariée à son agent Trey Stark. Callie sous la pression de Malcolm demande le divorce, ce que Trey refuse.  Malcolm ne peut pas supporter cette situation et ils décident de rompre

Roxanne 
Tatyana Ali (depuis le )

Apparue lors de l'épisode du divorce de Lily Winters, Roxanne rencontre Devon Hamilton et ils se plaisent. Ils se lient, et Roxanne fait de brèves apparitions dans la série. En , après une dispute particulièrement vicieuse, Devon et Tyra Hamilton, sa tante, ont des rapports sexuels, sans savoir que Roxanne les a vus. Le lendemain, elle confond Devon et Tyra, et rompt sa relation avec Devon. En , Roxanne va voir Lily qui a des problèmes ; elle veut reconstruire son mariage avec Cane. Quand Lily apprend la rupture de Roxanne avec Devon, elle fond en larmes. Lily interroge Devon qui lui révèle son rendez-vous avec Tyra et que Roxanne les a pris en flagrant délit.
Lily encourage Devon à rétablir la situation avec Roxanne. Celle-ci résiste d'abord aux tentatives sincères de Devon pour s'excuser, mais finit par accepter et ils continuent leur relation.

 Daisy Sanders Yvonne Zima ( - )Fille de Tom Fisher, sœur de Ryder Callahan et Kevin Fisher, Daisy est désignée par la rumeur comme fille de Sheila Carter. Elle apparaît d'abord comme une amie de Abby Carlton. Elle travaille à la boutique Fenmore et est pensionnaire de son collège. Daisy a un passé tumultueux et depuis son arrivée à Genoa City, elle accumule les délits. On apprend qu'elle était le “troisième homme” dans l'allée la nuit où un escroc nommé Ray Elkins, faux agent du FBI, a été tué par balle. Elle se concerte secrètement avec son frère Ryder et, lorsque celui-ci est interrogé par la famille Baldwin/Fisher, elle crée une diversion en se brûlant délibérément avec une bougie. Elle s'introduit par effraction chez Lauren et Michael et surprend celui-ci parlant à Eden. Elle dévoile aux Baldwin que son vrai nom est Daisy Sanders, qu'elle est orpheline ; et qu'elle a menti sur son humble passé car elle ne voulait pas qu'on ait pitié d'elle.
Pour se venger de  Eden Gerick qui était trop près de découvrir la vérité sur elle, Daisy met le feu à la maison de Sharon Newman où Eden est seule avec Noah, le fils de Sharon. Fin , Daisy revient à Génoa-City, enceinte de Danny . Abby appelle la police, elle est arrêtée pour le kidnapping de Lauren et Jana.

 Shiloh Julie Pinson ( - )Lorsque Colleen Carlton arrange pour son petit ami J.T. Hellstrom une séance de chant au “Néon Écarlate” , JT n'est pas au courant qu'une promotrice de maison de disques, Shiloh, est dans la salle. Elle est tellement impressionné par sa performance qu'elle lui fait signer un contrat, et ils partent à Los Angeles pour faire de JT une star de la chanson.  Shiloh demande à JT de modifier une partie de sa personnalité pour être encore meilleur. Colleen est blessée quand JT déclare lors d'une conférence de presse qu'il est célibataire, sur les directives de Shiloh. Celle-ci prépare une soirée de lancement du disque de JT, mais il ne s'y présente pas. Sa carrière de chanteur prend fin, et Shiloh ne reparaît plus.

 John Silva John Castellanos ( - )John arrive en ville lors de l'été 1989 en tant qu'avocat de Derek Stuart dans le procès où ce dernier est accusé du viol de Christine Blair. John Silva est devenu l'avocat le plus actif de la ville, travaillant sur beaucoup de cas avec la nouvelle avocate Christine. John Silva a représenté les résidents de Genoa City dans de nombreux cas, allant de la possession de drogue aux bagarres, en passant par les harcèlements sexuels, les meurtres et les divorces. Il a commencé par travailler pour les familles Newman et Abbott. Dans sa vie privée, il a eu une brève aventure avec Nina Webster et une romance avec Jill Foster Abbott.

 April Stevens Janet Wood (1979) Cindy Eilbacher (1979 - 1982, 1992 - 1994) Rebecca Staab (11 et )En 1979, April est devenu la voisine de Chris et Snapper Foster. April a une aventure avec Paul Williams  et tombe enceinte. Paul exhorte Avril de faire adopter ce bébé et la quitte ; mais le bébé est en danger de mort. Le frère de Paul Steve suggère à Paul d'épouser April, mais Paul est réticent. En , ils finissent par se marier, mais Paul n'en est pas heureux, c'est une union sans amour. Paul a une liaison avec la sœur jumelle d'April, Barbara Ann Harding. La petite fille, Heather, survit mais la responsabilité parentale étant trop lourde pour Paul, il divorce ; April et Heather quittent la ville. Avril épouse le Dr Robert Lynch, qui abusera physiquement de  Heather ; elle le tuera plus tard en état de légitime défense. Avril retourne brièvement à Genoa City en 2008 et révèle à Heather que Paul est son père, ce qui leur permet de commencer à construire leur relation père-fille.

 Maggie Sullivan Tammy Lauren ( - )Maggie Sullivan apparaît lors de l'enquête sur l'assassinat de Carmen Mesta, dont le corps a été retrouvé derrière le club Indigo. Tout au long de l'affaire, elle est une force sur qui compter et continue à chercher le meurtrier de Carmen, et le mobile du meurtre. 
when she tracked him to an abandoned warehouse and found what she believed to be Phyllis Newman imprisoned in a cage, but it was actually the psychotic Sheila Carter, who had undergone plastic surgery to look like Phyllis.  Elle entame une relation avec Paul Williams, mais les débuts sont difficiles, car elle le piste jusqu'à une maison abandonnée où elle voit une femme, qu'elle croit être Phyllis Newman emprisonnée dans une cage. Il s'agit de la psychotique Sheila Carter, qui a subi une opération de chirurgie esthétique pour ressembler à Phyllis. Maggie laisse «Phyllis» s'évader, celle-ci l'étrangle et la laisse pour morte.  Puis Sheila emprisonne Paul dans la cage avec Maggie et la fusille.
Après que Sheila -sous les traits de Phyllis- a été assassinée par Lauren Fenmore, Paul va voir Maggie à l'hôpital. Un détective interroge Maggie ; elle ne parle à personne de Michael Baldwin, de Lauren, ni de la séquestration de Sheila par Paul, ou de son propre rôle dans cette sombre affaire (Sheila avait enlevé deux bébés après son évasion, ceux de Phyllis Summers et de Lauren). Paul et Maggie reprennent leur relation. Quelques mois plus tard, Paul cause un nouveau choc à Maggie choc en lui apprenant que la nouvelle assistante du DA est sa fille Heather Stevens qu'il a eue avec son ex-épouse, April. Heather ne sait pas que Paul est son père biologique. Maggie l'encourage à dire la vérité à Heather. Maggie a été vue pour la dernière fois à Genoa City en  ; aucune explication n'a jamais été donnée pour son départ.

 Derek Thurston Jeff Cooper (1976) Joe LaDue (1977 - 1980, 1984)Derek, un coiffeur, est poussé à épouser  Katherine Chancellor par Katherine en personne, car elle est tombée amoureuse de lui. Derek est attiré par l'ennemie jurée de Katherine, Jill Foster Abbott, mais décide de continuer avec Katherine parce qu'il sait qu'il deviendra riche s'il passe un an marié avec elle ; il pourra alors ouvrir son propre salon de coiffure. Le passé criminel de Derek refait surface lorsqu'on tente de le tuer ; mais accidentellement c'est Katherine qui est blessée par balle et reste paralysée. Même après avoir récupéré, Katherine utilise son état de santé comme un moyen de pression sur Derek.  La vie de Derek prend une autre tournure quand son ex-épouse, Suzanne Lynch, arrive en ville prête à tout pour reconquérir Derek. En mettant de la drogue dans des bonbons, elle tente de rendre folle Katherine. Cela se retourne contre elle quand Katherine meurt à cause des bonbons. Derek, libéré de ses deux épouses, hérite de la fortune Chancellor et prévoit de se marier avec Jill. Tout le monde a un choc quand Katherine, supposée morte, arrive lors de la noce pour récupérer sa fortune et son mari. Le couple décide de faire une croisière, mais lors du voyage ils se battent et Katherine saute par-dessus bord. Elle est prise en otage par un homme nommé Felipe, dont elle tombe amoureuse et divorce de Derek.

 Rafael Torres Yani Gellman (depuis le )Rafael  « Rafe »  Torres est un avocat engagé par Ana Hamilton. Il est un ami de longue date de Billy Abbott. Rafe est aussi l'avocat de Adam Wilson, poursuivi pour avoir rédigé un faux journal intime sous le nom de son père Victor Newman. Rafe aide aussi Billy dans la bataille pour la garde de sa fille Delia.On apprend aussi que la gouvernante des Newman, Estella Munoz, est la tante de Rafe. En , Rafe se révèle être gay quand Lily Winters,   qui ignore cette préférence sexuelle, tente de lui organiser un rendez-vous avec Colleen Carlton. Ils deviennent amis. Estella est accusée de tentative d'intoxication sur Ashley Abbott, Rafe est déterminé à prouver l'innocence de sa tante. Après avoir parlé avec Nikki Newman pour savoir qui peut bien être derrière cette tentative, il soupçonne son ami et ancien client Adam. Il ment à Rafe en lui disant qu'il a des sentiments pour lui. Rafe, en conflit avec lui-même, décide de le croire, car il est amoureux d'Adam. Le , les deux hommes ont une relation sexuelle. Rafe dit à Adam avoir compris que ce dernier est amoureux de Heather et qu'il sait que Genoa City le rejette ; peut-être qu'Adam est juste sexuellement hésitant. Adam, qui est visiblement ébranlé par cette rencontre homosexuelle (qu'il avait  juste entreprise pour empêcher Rafe de découvrir ses mensonges) essaie de garder son calme. Dès que Rafe s'en va, Adam demande à  Heather de venir. Il a des rapports sexuels avec elle, apparemment pour chasser de son esprit ce qui s'est passé entre lui et Rafe. Comme l'histoire de l'intoxication d'Ashley semble résolue (Estella est innocentée et Patty Williams est accusée à tort, au lieu du vrai coupable Adam), on voit Rafe moins souvent. Rafe a récemment agi comme avocat de Billy Abbott, et l'a aidé Billy à écrire un article pour confondre Adam.

 Tony Viscardi Nick Scotti (1996 - ) Jay Bontatibus ( - ) 

Tony, un italien mécanicien, est le petit ami de Grace Turner, et a un petit rôle dans la série jusqu'en 1998. Un jour au “Néon écarlate”, Tony rencontre une étudiante Megan Dennison. Il a le coup de foudre et pense qu'elle est un cadeau du ciel. Tony et Megan commencent à sortir ensemble, ce que désapprouvent le père de Megan, Keith et sa sœur jumelle, Tricia. Lorsque Megan dit à Keith qu'elle continuera à voir Tony, Tricia devient maladivement obsédée par l'idée de briser le couple. Ses efforts seront vains. Le jour du mariage, Megan commence à s'inquiéter car le marié ne se présente pas. Se hâtant pour empêcher le mariage, Tricia avait renversé Tony dans l'allée de la maison Dennison. Tony est admis aux urgences et épouse Megan avant de décéder.

 Gil Wallace Cassius Willis (depuis le ) 

Gil Wallace est détective pour la police de Genoa City.  Il enquête sur le cas suspect de l'accident dont sont mortellement victimes David Chow et Sabrina Newman. Il s'occupe d'autres cas ; et entame une relation avec Tyra Hamilton, qui ne durera pas car Gil a fait un rapport aux autorités responsables des familles selon lequel Ana Hamilton n'est pas la fille de Tyra ; ce qui signifie que Ana a dû être placée en famille d'accueil.

 Alistair Wallingford Jerry Douglas ( - ) 

Alistair est un acteur laissé pour compte, qui se trouve être un sosie de John Abbott vieillissant. Il apparaît en , quand le fils de John Jack et sa femme Sharon  l'ont engagé dans un complot visant à évincer la veuve de John, Gloria, et son nouveau mari Jeffrey Bardwell, de la maison Abbott.  Alistair qui apprécie la bière et le vin est souvent ivre, ce qui gêne les plans de Jack et Sharon. Ils le congédient et essaient de le garder caché dans une chambre à l'Athletic Club de Genoa City, mais il s'échappe et retourne à la maison Abbott ; il veut revoir Gloria dont il est amoureux. Alors qu'il entre dans la maison, Lauren Fenmore le voit, et, pensant qu'il est John Abbott, s'évanouit et tombe dans l'escalier.  Plus tard Alistair rencontre Katherine Chancellor au “Néon écarlate” ; elle est surprise de voir combien il ressemble à John. Elle invite Alistair pour en savoir plus sur lui. Jill Foster Abbott, la fille de Katherine, a également été très surprise quand elle a vu Alistair. Les deux femmes en apprennent davantage sur le complot de Jack contre Gloria, et le fait que Alistair soit tombé amoureux de Gloria. Jack et Sharon décident qu'il est temps de se débarrasser d'Alistair. Les Abbotts font un don de  dollars à une troupe de théâtre en difficulté ; en échange Alistair aura un rôle dans les représentations d'été et d'automne. Avant de partir, Alistair insiste pour dire adieu à Gloria.

 Ian Ward 

Ian Ward a violé Nikki Newman dans les années 1970. Elle donne naissance à leur fils dans une église. L'enfant est alors enlevé. Il s'appellera Dylan McAvoy. Plus tard, on apprend que Ian n'est pas le père de Dylan mais Paul Williams.

Ian Ward arrive à Genoa City en , lorsqu'il apprend que Dylan et Avery sont à sa recherche. Nikki est choquée. Summer Newman rencontre Ian sans savoir qui il est. Summer lui parle de ses problèmes, et très vite, il devient le coach de vie de Summer. Il demande à Nikki de l'argent la menaçant de faire à Summer ce qu'il lui a fait si elle ne donne pas l'argent. Lorsque Nicholas et Dylan découvrent ce que Ian a demandé à Nikki, il est arrêté.

En , Ian est en prison mais il a un plan pour en sortir. Il dit à Leslie Michaelson, son avocate, son secret mais si elle le répète, il changera d'avocat. Grâce à son secret, Ian Ward est de retour dans la ville. Tout le monde est choqué lorsqu'ils le voient. En , Ian porte plainte contre son fils Dylan McAvoy. Paul Williams arrêtera Dylan quelques heures plus tard. Nikki Newman confronte alors Paul. Plus tard, comprenant que Sharon et Nick Newman ont compris que Mariah est la fille de Sharon, Ian décide d’épouser de force  Mariah, la sœur jumelle de Cassie. Le mariage est par la suite annulé. Mariah Copeland est de plus, la fille que Ian a adopté illégalement avec Helen Copeland.

En , Ian Ward est de retour sur les écrans. Il travaille avec Adam. C'est lui qui est derrière le projet Paragon ! Apparemment renvoyé en prison, une fois découvert. Il parvient à s'enfuir pour se déguiser en Satan lors de la soirée d'Halloween en hommage à Cordélia et à la Fondation qui porte son nom et déclencher un gigantesque incendie qui détruit la Tour Newman. Il confrontera Adam, en ricanant et en se réjouissant de son triomphe, clamant que Victor a perdu tout ce qu'il possède et qu'ils ont enfin obtenu leur vengeance. Alors qu'il s'apprête à s'enfuir, Adam l'en empêche et se bat avec lui pour avoir mis Chelsey et Connor en danger. Quand Ian menace de le poignarder  avec son trident, Adam esquive et Ian est présumé mort quand le toit lui tombe dessus. Il est révélé être toujours vivant mais bloqué par les décombres. Il sera sauvé par une autre personne présumée morte dans l'incendie... Patty Williams qui lui suggère qu'ils devraient faire équipe, laissant Ian étonné, ignorant l'identité de sa sauveuse. Il continue de nuire aux Newman et aux Abbott, en réactivant Paragon qui attaque à nouveau Newman Entreprises et Jabot. On retrouve Ian et Patty dans la chambre d'un motel, complices et amants. Il lui offre un billet pour Paris ainsi qu'assez d'argent et une nouvelle identité ne voulant pas l'entraîner dans son plan final parce qu'il tient à elle. Phyllis lui tend un piège et le confronte dans sa chambre, après le départ de Patty, rejoint peu après par Victor. Quand ce dernier lui ordonne de détruire Paragon une fois pour toutes, il lui répond que c'est impossible, qu'il ne contrôle plus rien. Alors Victor attrape Phyllis, et menace de l'étrangler s'il n'obéit pas choquant Ian et le laissant sans voix. Il est persuadé que Victor n'ira pas jusqu'au bout, mais quand ce dernier est sur le point d'étrangler Phyllis, Ian accepte et les emmènent aux serveurs stockant le virus. Une fois là-bas, Victor lui ordonne de stopper le virus, mais Ian réaffirme qu'il ne peut pas, qu'il a perdu le contrôle de son virus et que quelqu’un d'autre le contrôle. Alors Victor devient complètement fou et se met à tout casser, détruisant le Virus Paragon. Il menace de faire la même chose à Ian, ce dernier tente de s'enfuir mais est arrêté par les Gardes que Phyllis avait appelé, révélant leur collaboration pour le neutraliser lui et son virus.

Des mois plus tard, Ian retrouve Victor en prison qui est à présent son co-détenu. Il savoure la chute tant espérée de son ennemi juré, et contre toute attente lui propose sa protection car en prison, Victor est "entre les vers de terre et les cloportes", alors que Ian est tout en haut, étant admiré et respecté par beaucoup de détenus pour des raisons inconnues. Victor se moque de Ian, le menace et l'envoie balader mais la nuit venue, Victor se fait poignarder alors qu'il dormait.

Quelques mois plus tard, Chelsey et Adam promettent de "l'aider" à s'évader, s'il vient témoigner en faveur d'Adam accusé à tort d'avoir assassiné Constance Bingham. Mais juste après son témoignage, Ian s'évade pour de vrai, assomme un garde puis prend son arme, blesse Victor et s'enfuit en prenant Nikki en otage. Il se rend au Chalet Abbott avec Nikki, et prend également Phyllis en otage, restée là-bas après avoir couché avec William. Il ligote les deux femmes et propose un duel pour savoir laquelle restera en vie pour lui servir d'otage. Phyllis déclare à Ian que s'il lui donne son arme, elle tuera Nikki sans hésiter. Ian jouissant, accepte et donne son arme à Phyllis.

 Lindsey Wells Lauren Koslow (1984 - 1986)Lindsey est une ancienne petite amie de Jack Abbott. Elle prend des photos illicites de Jack et Jill Foster Abbott qui sont amants; puis les fait chanter pour qu'ils lui donnent des postes élevés dans l'entreprise - car si John Abbott tombe sur ses photos, il reniera son fils Jack et divorcera d'avec Jill. Pour en finir, Jack concocte un plan pour se marier avec Lindsey, mais par un faux mariage. Dès qu'elle découvre cela, Lindsey vend les clichés à Katherine Chancellor la pire ennemie de Jill. John voit les photos. Lindsey, en tant que photographe, devient l'un de ses principaux témoins lors du divorce avec Jill. Peu de temps après, Lindsey quitte Genoa City et s'installe à New York.

 Roger et Annie Wilkes David Leisure ( - , ) Marcia Wallace ( - , )Roger est un escroc qui a été embauché par Cane Ashby  en tant que comptable chez Jabot, sans que celui-ci ne connaisse les intentions réelles de Roger. Roger travaille avec Clint Radison, un homme qui a un passé criminel relié à Katherine Chancellor et qui revient assoiffé de vengeance. Chloe Mitchell (épouse de Cane et fille de Esther Valentine) a demandé à Roger de sortir avec Esther ; a accepté avec plaisir, puis a changé son plan pour faire main basse sur la fortune des Chancellor. Il décide de se marier avec Esther pour obtenir son argent, et précipite ce mariage en demandant de l'épouser Esther quelques jours après leur rencontre. Esther accepte avec joie, tandis que les autres commencent à soupçonner Roger.
Clint et Roger enlèvent Katherine et l'amènent dans un motel miteux, où elle est surveillée par Annie Wilkes, la première épouse de Roger. Annie d'abord ne fait pas confiance à Katherine, quand celle-ci prétend qu'elle n'est pas Marge, mais Katherine commence à mettre le doute dans les idées d"Annie et lui demande un coup de main pour s'évader, un jour où Clint n'est pas là pour la surveiller. Elles tentent toutes les deux de s'enfuir, avant d'être arrêtées par Roger et Clint.  Clint essaie de se débarrasser de tout le monde en mettant une bombe dans le motel, tandis qu'Annie reconsidère la situation et décide de rester avec Clint et Roger. Pendant leur fuite, Clint prend en otage Kevin ; Roger et Annie décident d'abandonner Clint.
Avec l'aide des autorités canadiennes, Paul Williams traque Annie et Roger et les ramène à Genoa City, où ils avouent tout, afin de faire sortir Kevin Fisher  de l'établissement psychiatrique où il avait été interné, après avoir été torturé mentalement par Clint. Celui-ci est mort quelques semaines avant la capture de ses complices.

 Mary Williams Carolyn Conwell (1980 - , )Mary est la veuve de Carl Williams et la mère de Patty, Paul, Steven et du Père Todd Williams. Elle a également une sœur nommée Jane. En 1980, Carl, un agent de police, est porté disparu et présumé mort ; ce qui désole Marie et ses enfants. Paul, devenu détective privé, tente désespérément de retrouver Carl, mais en vain. Dix ans plus tard, après que Mary a accepté une demande en mariage de Charlie Ottwell, l'épouse de Paul Christine est choquée de découvrir que Carl, encore vivant,  vit à Norfolk sous le nom de Jim Bradley. On apprend qu'il a été capturé par des criminels alors qu'il enquêtait sur leur cas ; il a été battu et laissé pour mort. Amnésique, Carl avait été trouvé et secouru par Ruth Perkins. Christine convainc "Jim" de revenir à Genoa City avec elle. Mary est très choquée quand Carl revient,  et rompt ses fiançailles avec Charlie. Toutefois, Carl ne retrouve jamais la mémoire et ne peut renouer avec sa famille ; il retourne à Norfolk avec Ruth. Paul et Christine divorcent, et Mary, qui n'approuve  pas le dernier mariage de Paul avec Isabella Braña, a l'intention de les séparer. Elle demande à Christine de l'aider à briser ce mariage, mais Christine n'arrive pas à convaincre Paul de quitter Isabella. Malgré le fait qu'Isabella ait donné à  Mary le petit-fils qu'elle a toujours voulu, Ricardo Carl Williams, celui-ci va vivre avec les parents d'Isabelle en Californie .  Mary n'a plus été vue à l'écran depuis 2004. On pense qu'elle a quitté Genoa City pour vivre près de Patty et Steven à Washington DC. De retour dans les années 1990, Mary reçoit un coup de fil mystérieux ; en fait c'est Patty qui erre dans les rues. En 2009, Mary revient (hors écran) avec son fils aîné, le père Todd Williams, pour les noces de Paul avec Nikki Newman.  Après l'annulation du mariage, Mary retourne à Washington, DC, et fait une retraite spirituelle, sans doute parce qu'elle a été informée de la santé mentale de sa fille Patty.

 Amy Wilson Robin Scott (1994) Julianne Morris (1994 - 1996), 2014

Quand Nicholas Newman  retourne à Genoa City en 1994, à l'âge de 16 ans, il commence à fréquenter Amy Wilson, une ado qui est appréciée par les parents de Nick. Amy est la meilleure amie de Sharon Collins, dont Nick est tombé amoureux ; mais Nick décide de rester avec Amy parce que Sharon fréquente Matt Clark. Amy est évincée lorsque Nick décide de se battre pour Sharon. Plus tard, le père de Nick Victor trouve Amy en mauvais état mental, elle se sort d'un traumatisme qui a commencé la nuit où Matt Clark a été tué. Amy se rend compte qu'elle a tiré sur Matt qui l'avait  violée. Après avoir retrouvé la mémoire elle est invité au mariage de Nick et Sharon, et quitte Genoa City. Elle réapparaît dans un rêve de Nick en 2014.

Keesha Monroe Winters 
Wanda Acuna (1994 - 1995) 
Jennifer Gatti (1995 - 1996)

Malcolm Winters rencontre Keesha Monroe “chez Gina”  et ils commencent à se fréquenter. Après quelques mois de bonheur, Malcolm découvre que Keesha a une liaison avec Nathan Hastings. Cette liaison prend fin, mais les ennuis de Keesha ne s'arrêtent pas là. Elle découvre qu'un de ses ex-petits amis lui a transmis le VIH. Son état empire, elle a le sida. Comme Keesha se meurt, Malcolm lui pardonne  sa liaison avec Nathan. Elle voudrait mourir heureuse, et Malcolm organise leur mariage. Après la lecture de leurs vœux, Keesha meurt.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Les Feux de l'amour

Liens externes 
 Les Feux de l'amour : sommaire annuel

Les Feux de l'amour